Анто́ниу Си́лва (; род. ) — бразильский боец смешанных единоборств. В начале карьеры он выступал в супертяжёлой весовой категории, сейчас — в тяжёлой. Он является первым и последним чемпионом в тяжёлом весе недействующей организации .

Силва страдает акромегалией — заболеванием, связанным с патологическим ростом частей тела, отчего и получил своё прозвище.

Одержал победы над такими известными бойцами, как Фёдор Емельяненко, Андрей Орловский, Алистар Оверим и Рикко Родригес.

Карьера в смешанных единоборствах 
Он участвовал в таких организациях как Hero's, BodogFight и Elite Xtreme Combat (где он был чемпионом в тяжёлом весе), а сейчас сражается за Strikeforce и Sengoku.

Он имеет 18 побед и 7 поражений в своей карьере в смешанных боевых искусствах, поражение от рук Эрика Пеле, где многие посчитали, что бой был слишком рано остановлен, от Фабрицио Вердума со счетом 29-28 в пользу Вердума и поражение нокаутом от Даниэля Кормье.

12 февраля 2011 года Силва встретился в четвертьфинале «Strikeforce Grand Prix» с российским бойцом Фёдором Емельяненко и одержал над ним победу техническим нокаутом (у Емельяненко образовалась обширная гематома правого глаза, и врачи наложили запрет на продолжение боя). В полуфинале турнира Сильва должен был встретиться с Алистаром Оверимом. Однако бой не состоялся. Сославшись на травму Алистар покинул турнир. Позднее стало известно о подписании контракта с конкурирующей организацией UFC. Голландца заменили на Даниэля Кормье. Перед боем Сильва считался фаворитом, но проиграл нокаутом в первом раунде.

Strikeforce 
Дебют Силвы в Strikeforce (и его 15-й бой в MMA) состоялся 7 ноября 2009 года, против Фабрисиу Вердума со счетом 29-28 в пользу Вердума.

Второй бой Силвы в Strikeforce прошёл 15 мая 2010 против Андрея Орловского. Так как оба бойца проиграли свои предыдущие поединки, ожидался зрелищный поединок с вероятным нокаутом. Тем не менее, бой продлился все три раунда, и завершился победой Силвы единогласным решением.

Третий бой Силвы в Strikeforce состоялся 4 декабря 2010 года. Его соперником стал ветеран UFC Майк Кайл, где Силва победил техническим нокаутом во втором раунде (на 2:49 секунды).

В начале января 2011 года было объявлено, что Силва примет участие в турнире «Strikeforce Grand Prix» и его соперником станет российский боец — Фёдор Емельяненко по прозвищу «Последний Император». Бой состоялся 12 февраля 2011 года. В первом раунде бойцы шли в размен ударами, при этом Силва, пользуясь преимуществом в росте и весе, сумел разбить Емельяненко нос. После атаки Силвы бойцы сошлись в клинч, где Фёдор попытался провести удушающий приём «гильотина», но Силва избежал удушения и упал на спину. Фёдор попытался провести болевой приём «кимура», но борцовские навыки Силвы, имеющего чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, не позволили Емельяненко сделать задуманное. С первых секунд второго раунда Силва совершил проход в ноги и на протяжении почти всего раунда наносил удары в «граунд-энд-паунде», несколько раз попытавшись провести болевой приём. По истечении пяти минут второго раунда у Емельяненко образовалась обширная гематома правого глаза, и врачи наложили запрет на продолжение боя.

В полуфинале турнира Силва должен был встретиться с Алистаром Оверимом. Однако бой не состоялся. Сославшись на травму Алистар покинул турнир. Позднее стало известно о подписании контракта с конкурирующей организацией UFC. Голландца заменили на Даниэля Кормье. Перед боем Сильва считался фаворитом, но проиграл в первом раунде.

Ultimate Fighting Championship 
Первый бой в UFC состоялся 26 мая 2012 года против Кейна Веласкеса, в котором Сильва проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Выступление в Кикбоксинге 
14 октября 2017 на турнире Glory 46 в Китае дебютировал в Кикбоксинге.

Антонио «Бигфут» Силва проиграл первый бой по правилам кикбоксинга. На турнире Glory 46 бразилец техническим нокаутом во втором раунде уступил чемпиону организации голландцу Рико Верховену.

Bare knuckle 
В октябре 2019 года дебютировал в боях на голых кулаках в промоушене Bare knuckle. Соперником стал другой именитый боец ММА Габриэль Гонзага. Силва проиграл Гонзаге нокаутом во втором раунде.

Статистика ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 19–14 (1)
| Олег Попов
| Нокаутом ()
| MMA Series 53 - MMA Series Russia
| 
| align=center|2
| align=center|0:15
| Москва, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 19–13 (1)
| Квентин Домингос
| Технический нокаут
| Megdan Fighting 9: Under the Bright Sky
| 
| align=center|2
| align=center|0:30
| Шабац, Сербия
| 
|-
|Поражение
|align=center|19-12-1
| Виталий Минаков
|Технический нокаут
| Fight Nights Global 68
|02 июня 2017
|align=center|2
|align=center|1:37
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-11-1
| Иван Штырков
|Единогласное решение
|Titov Boxing Promotion Shtyrkov vs. Silva 
|18 ноября 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-10-1
| Рой Нельсон
|Нокаут (удары)
|UFC Fight Night 95
|24 сентября 2016
|align=center|2
|align=center|4:10
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-9-1
| Стефан Стрюве
|Технический нокаут (удар коленом и руками)
|UFC Fight Night 87 Overeem vs Arlovski
|08 мая 2016
|align=center|1
|align=center|0:16
|Роттердам, Нидерланды
|
|-
|Поражение
|align=center|19-8-1
| Марк Хант
|Технический нокаут (удары)
|UFC 193
|15 ноября 2015
|align=center|1
|align=center|3:41
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7-1
| Соа Палелеи
|Технический нокаут (удары)
|UFC 190
|01 августа 2015
|align=center|2
|align=center|0:41
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-7-1
| Мир Фрэнк
|Нокаут (удары локтями)
|UFC Mir vs. Bigfoot
|22 февраля 2015
|align=center|1
|align=center|1:40
|Порту-Алегри, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6-1
| Андрей Орловский
|Нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski
|13 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|2:59
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Ничья
|align=center|18-5-1
| Марк Хант
|Решение большинства судей, позже бой аннулировали из-за провала допинг теста
|UFC Hunt vs. Bigfoot
|07 декабря 2013
|align=center|5
|align=center|5:00
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-5
| Кейн Веласкес
|Технический нокаут (удары)
|UFC 160
|25 мая 2013
|align=center|1
|align=center|1:21
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Алистар Оверим
|Нокаут (удары руками)
|UFC 156
|02 февраля 2013
|align=center|3
|align=center|0:25
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
| Трэвис Браун
|Технический нокаут (удары)
|UFC on FX: Browne vs. Bigfoot
|05 октября 2012
|align=center|1
|align=center|3:27
|Миннеаполис, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-4
| Кейн Веласкес
| Технический нокаут (удары)
|UFC 146: Dos Santos vs. Mir
|26 мая 2012
|align=center|1
|align=center|3:36
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-3
| Даниэль Кормье
|Нокаут (удары)
|Strikeforce World Grand Prix: Barnett vs. Kharitonov
|10 сентября 2011
|align=center|1
|align=center|3:56
|Цинциннати, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-2
| Фёдор Емельяненко
|Технический нокаут (остановка боя по решению врача)
|Strikeforce: Fedor vs. Bigfoot
|12 февраля 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Ист-Ратерфорд, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
|  Майк Кайл
| Технический нокаут (удары)
| Strikeforce: Henderson vs. Babalu II
|04 декабря 2010
|align=center|2
|align=center|2:49
| Сент Луис, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|  Андрей Орловский
| Единогласное решение судей
| Strikeforce: Heavy Artillery
|15 мая 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сент Луис, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
|  Фабрисиу Вердум
| Единогласное решение судей
| Strikeforce: Fedor vs. Rogers
|07 ноября 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
| Хоффман Эстейтс, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|  Джим Йорк
| Удушающий прием (треугольник руками)
| World Victory Road Presents: Sengoku 10
|23 сентября 2009
|align=center|1
|align=center|3:51
| Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|  Ёсигиро Накао
| Технический нокаут (Травма колена)
| World Victory Road Presents: Sengoku no Ran 2009
|04 января 2009
|align=center|1
|align=center|1:42
| Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|  Джастин Эйлерс
| Технический нокаут (удары коленями и руками)
| EliteXC: Unfinished Business
|26 июля 2008
|align=center|2
|align=center|0:19
| Калифорния, США
|-
|Победа
|align=center|10-1
|  Рикко Родригес
| Раздельное решение судей
| EliteXC: Street Certified
|16 февраля 2008
|align=center|3
|align=center|5:00
| Майами, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|  Джонатан Визорек
| Удушающий приём (сзади)
| EliteXC: Renegade
|10 ноября 2007
|align=center|1
|align=center|3:12
| Корпус Кристи, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|  Уэсли Коррейра
| Технический нокаут (удары)
| EliteXC Destiny
|10 февраля 2007
|align=center|1
|align=center|3:49
| Саутхэвен, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
|  Эрик Пеле
| Технический нокаут (удары)
| BodogFight — USA vs. Russia
|02 декабря 2006
|align=center|1
|align=center|2:40
| Ванкувер, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|  Георгий Кайсынов
| Нокаут (удар)
| K-1 — Hero’s 7
|09 октября 2006
|align=center|1
|align=center|1:08
| Йокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|  Том Эриксон
| Технический нокаут (удары)
| K-1 — Hero’s 5
|03 мая 2006
|align=center|1
|align=center|2:49
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|  Тадас Ринкявичус
| Технический нокаут (удары)
| CWFC — Strike Force 5
|25 марта 2006
|align=center|1
|align=center|3:22
| Ковентри, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|  Рубен Вильяреал
| Технический нокаут (удары)
| CWFC — Strike Force 4
|26 ноября 2005
|align=center|1
|align=center|3:07
| Ковентри, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|  Рафаэль Карино
| Технический нокаут (остановка углом)
| Cage Rage 12 — The Real Deal
|02 июля 2005
|align=center|1
|align=center|2:55
| Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|  Маркус Чинда
| Болевой прием (Удары)
| CWFC — Strike Force
|02 мая 2005
|align=center|1
|align=center|3:03
| Ковентри, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|  Тенгиз Тедорадзе
| Технический нокаут (удары)
| UKMMAC 10 — Slugfest
|06 марта 2005
|align=center|1
|align=center|0:48
| Эссекс, Англия
|
|}

Bare knuckle record

|-
|Поражение
|align=center|0–1
|Габриэль Гонзага
|Нокаут (удары)
|Bare Knuckle FC 8
|
|align=center|2
|align=center|1:50
|Тампа, Флорида, США
|
|-

Статистика боев в Кикбоксинге

Источники

Ссылки 
 Профиль Антониу Силвы на сайте Sherdog
 Профиль Антониу Силвы на сайте UFC

Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Акромегалия